David I peut faire référence à :
 David I, roi de Lorri de 989 à 1048 ;
 David I, ou Dabíd mac Maíl Choluim (1084–1153), roi d'Écosse de 1124 à 1153 ;

 David I, ou David Comnène (v. 1184-1214), coempereur de Trébizonde ;
 David I, ou Dawit, négus d'Éthiopie de 1382 à 1411 ;
 David I, roi de Kakhétie de la dynastie des Bagratides en  1602 ;
 David I (†1648), cinquième prince de Moukhran.

Voir aussi

David I